Pimenow () ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Igorewitsch Pimenow (1958–2019), sowjetischer Ruderer
 Juri Iwanowitsch Pimenow (1903–1977), russischer Maler 
 Michail Georgijewitsch Pimenow (* 1937), russischer Botaniker

 Ruslan Walerjewitsch Pimenow (* 1981), russischer Fußballspieler
 Sergei Nikolajewitsch Pimenow (1895–1960), russischer Filmarchitekt
 Stepan Stepanowitsch Pimenow (1784–1833), russischer Bildhauer des Klassizismus und Hochschullehrer
 Wjatscheslaw Igorewitsch Pimenow (* 1991), russischer Profi-Triathlet